NGC 184 (другие обозначения — ZWG 500.59, PGC 2309) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Андромеда. Расстояние до галактики оценивается в 244 миллиона световых лет от Млечного Пути, а диаметр в 50000 световых лет. Галактика открыта 6 октября 1883 Эдуаром Стефаном.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

0184
Андромеда (созвездие)
Линзообразные галактики